

Persone 
 Jadab Chandra Deka – politico indiano
 Ramesh C. Deka – medico indiano

Altro 
 DEKA – azienda tecnologica statunitense
 Deka – villaggio della Polonia
 Aeroporto di Deka – aeroporto dello Zimbabwe

Pagine correlate 
 Deca (disambigua)